Regulátor (z lat. regula, pravítko, pravidlo) může znamenat:

 regulátor (automatizace), zařízení pro řízení systémů, například:
 PID regulátor
 parní regulátor
 regulátor vrtule
 Wattův odstředivý regulátor
 Regulátor (minerální voda) – minerálka stáčená v první polovině 20. století u Lenešic
 látka, která řídí růst organismu (hormon):
 regulátor růstu 
 řídící autorita, úřad, člověk provádějící společenskou či ekonomickou regulaci:
 cenový regulátor
 regulátor trhu
 regulátor jazyka

Související články 
 regulace
 akční člen